Анастасия Севастова — победительница соревнований.

Посев 

  Кэти О`Брайен (Полуфинал)
  Михаэлла Крайчек (Четвертьфинал)
  Катрин Вёрле ''(Четвертьфинал)
  Анастасия Севастова (Титул)

<li> Лорен Альбанезе (Четвертьфинал)
<li> Кристина Кучова (Полуфинал)
<li> Андреа Главачкова (Первый раунд)
<li> Ева Грдинова (Финал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Soweto Open 2009